Johann Elwert ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Elwert (auch Johann Friedrich Elvert; 1730–1787), deutscher Arzt 
 Johann Kaspar Philipp Elwert (1760–1827), deutscher Arzt und Botaniker